Alexis Alejandro Sánchez Sánchez, noto come Alexis Sánchez – calciatore cileno
 Germán Saúl Sánchez Sánchez – tuffatore messicano
 Indiana María Sánchez Sánchez – modella nicaraguense